Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-4 1-6 6-3 6-2 .

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (campione)
 Martín Jaite (semifinali)
 Jakob Hlasek (primo turno)
 Karel Nováček (primo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (finale)
 Eduardo Bengoechea (semifinali)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1987